Jakob Hansson Clerk, född den 6 maj 1678 i Visby, död där 9 februari 1722, var en svensk häradshövding, borgmästare och assessor. 

År 1710 efterträdde han sin svärfar Lars Söderhielm på häradshövdingeposten i Gotlands norra härad. 

Clerk gifte sig med Anna Magdalena Söderhielm. I äktenskapet föddes flera barn.

Källor

Noter 

Män
Svenska häradshövdingar
Personer i Gotlands historia
Födda 1678
Avlidna 1722
Svenska assessorer
Visbys borgmästare